Аквитанский язык — язык аквитанов, населявших территорию Аквитании (между Пиренеями и Гаронной) до римского завоевания. Сохранялся до раннего Средневековья.

Памятники 
Засвидетельствован несколькими сотнями личных имён и имён богов в латинской передаче. Эти памятники позволяют с высокой вероятностью судить, что аквитанский язык был предком одной из диалектных групп современного баскского языка. С меньшей уверенностью можно считать предками аквитанцев носителей т. наз. артенакской культуры эпохи халколита.

Морфология

Ономастика 
Для аквитанского языка был характерным суффикс -tani применительно к названиям племён (отсюда Aquitani, Bastatani, Britanni, Contestani, Cosetani, Edetani, Laretani, Lusitani, Orretani, Turdetani, Varetani и др.), вкупе с окончанием -a, вместе дающим -tania, применительно к названиям местностей. Для названий населённых пунктов точно так же характерны окончания -a, но без привязки к какому-либо племени (например, Tolosa). Дошедшие до нашего времени гидронимы характеризуются окончаниями -no и -ro (не исключено, что в древности они оканчивались на -na и -ra). Аутентичное древнее произношение перечисленных топонимов не установлено, поскольку известны они либо в латинской передаче древнеримскими авторами, либо в современном французском или испанском их произношении (окончание sa по-испански будет звучать как «-са» , по-франц. «-за»  или  «-з» ).

Лексика 
Нижеследующая сопоставительная таблица основана на исследованиях басколога Кольдо Мичелены:

Басколог Хоакин Горрочатеги (Joaquín Gorrotxategi), автор нескольких работ по аквитанскому языку, а также упомянутый выше Мичелена также отмечали сходство ряда элементов иберской ономастики с аквитанскими:

См. также 
 Баско-иберская гипотеза

Примечания

Литература

Ссылки 
 Aquitanian Language by Jesús Rodríguez Ramos

Изолированные и неклассифицированные языки Европы
Палеоиспанские языки
Языки Франции
Языки Испании